Die PDC World Youth Championship 2019 war eine Jugendweltmeisterschaft im Dartsport und wurde am 4. und am 24. November 2019 zum neunten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort des Finales war das Butlin’s Minehead Resort in Minehead.

Den Sieg sicherte sich der Engländer Luke Humphries nach einem 6:0-Erfolg über den Tschechen Adam Gawlas.

Format 
Am Turnier nehmen insgesamt 96 Teilnehmer teil. Diese treten zunächst in 32 Gruppen mit je 3 Teilnehmern gegeneinander an. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die K.-o.-Phase.
In der Gruppenphase wurde nach dem Modus best of 9 legs gespielt. In der K.-o.-Runde wurde jedes Spiel im best of 11 legs-Modus ausgetragen.

Preisgeld 
Das Preisgeld betrug insgesamt £ 60.000. Es verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Qualifiziert für das Turnier waren die Top 72 der Development Tour Order of Merit sowie die Gewinner der 22 International Qualifiers. Da Max Hopp als einziger Spieler unter 23 Jahren in die Top 32 der PDC Order of Merit aufsteigen konnte und damit nicht mehr für die Development Tour zugelassen war, wurde er an Nummer 1 gesetzt. 5 der Gewinner der International Qualifiers waren ebenfalls über die Rangliste qualifiziert. Außerdem haben drei Spieler ihre Teilnahme zurückgezogen, weshalb sich die Spieler 73 bis 79 der Development Tour Order of Merit ebenfalls qualifizierten.
PDC Order of Merit
An Nummer 1 gesetzt
  Max Hopp

PDC Development Tour Order of Merit
Plätze 1–31
<li value=2>  Ted Evetts
  Luke Humphries
  Geert Nentjes
  Ryan Meikle
  Ciaran Teehan
  Shane McGuirk
  Nathan Rafferty
  Callan Rydz
  Keane Barry
  Jeffrey de Zwaan
  Greg Ritchie
  Bradley Brooks
  Andrew Davidson
  William Borland
  Harry Ward
  Kevin Doets
  Owen Roelofs
  Danny van Trijp
  Justin Smith
  Ben Cheeseman
  Nathan Girvan
  Lewis Pride
  Jarred Cole
  Mike De Decker
  Mike van Duivenbode
  Wessel Nijman
  Rusty-Jake Rodriguez
  Justin van Tergouw
  Berry van Peer
  Christian Bunse
  Rhys Griffin

PDC Development Tour Order of Merit
Plätze 32–63
  George Killington
  Aiden Cope
  Jack Main
  Niels Zonneveld
  Joe Davis
  Thomas Lovely
  Keelan Kay
  Tom Lonsdale
  Dylan Powell
  Owen Maiden
  Adam Gawlas
  Roman Benecký
  Dan Read
  Carl Batchelor
  Hywel Manuel
  Callum Matthews
  Dom Taylor
  Jacob Gwynne
  Danny Key
  Jurjen van der Velde
  Benjamin Smith
  Marvin van Velzen
  Bradley Clark
  Tommy Lishman
  Connor Arberry
  Martin Schindler
  James Beeton
  Seppe Giebens
  Andy Kent
  Matthew Holbrook
  Patrick van den Boogaard
  Kieran Brignell

PDC Development Tour Order of Merit
Plätze 64–79
  Alex Jacques
  Liam Gallagher
  Stephen Rosney
  Henk Snijder
  Brad Phillips
  John Brown
  Joshua Burksfield
  Charlie Symons
  Wesley van Trijp
  Lennon Cradock
  Adam Paxton
  Bradley Coltman
  Connor Scutt
  Conor Mayes
  Connor Pickett
  Jim Moston

Sieger des International Qualifier
  Maxim Aldoshin
  Gauke van der Boon
  Tremaine Gallagher
  Tomoya Goto
  Kieran Guina
  Jamai van den Herik
  Justin Hewitt
  Patrik Kovács
  Axel Ljungquist
  Hampus Norrström
  Erik Pu
  Jamie Rundle
  Evan Suderman
  Dolreich Tongcopanon Jr.
  Jacob Womack
  Zong Xiaochen

Gruppenphase 
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Gruppe 10

Gruppe 11

Gruppe 12

Gruppe 13

Gruppe 14

Gruppe 15

Gruppe 16

Gruppe 17

Gruppe 18

Gruppe 19

Gruppe 20

Gruppe 21

Gruppe 22

Gruppe 23

Gruppe 24

Gruppe 25

Gruppe 26

Gruppe 27

Gruppe 28

Gruppe 29

Gruppe 30

Gruppe 31

Gruppe 32

K.-o.-Phase

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

PDC World Youth Championship
Dartveranstaltung 2019
Dartwettbewerb in Minehead